Владимир (Домет) Иванович Садовский (; 18 августа 1865, Должанка, Австро-Венгрия — 10 декабря 1940, Львов, Украинская ССР) — украинский священник УГКЦ, папский камергер, деятель культуры, , .

Биография 
Окончил факультет теологии во Львовском университете. После рукоположения с 1891 года служил в Городке, затем в Збараже (1892—1894), с 1892 — продолжал пастырскую деятельность в Вене, Перемышле и Львове.

Участник Первой мировой войны. В 1915 году В. Садовский как полевой духовник австрийской армии находился в осажденном русскими войсками Перемышле. После капитуляции крепости был взят в плен и был вывезен в Сибирь.

Вернулся на родину в 1921 году, в качестве священника Преображенской церкви во Львове активно участвовал в культурной жизни. Передал Национальному музею во Львове (ныне Национальный музей во Львове имени Андрея Шептицкого) богатую личную библиотеку, которая насчитывала более 1400 книг, 12 рукописей и около ста художественных произведений.

Был папским камергером, знатоком церковных обрядов, в особенности, литургической жизни греко-католической церкви, преподавателем литургики во Львовской духовной семинарии.

А. Садовский выступал за необходимость возвращения к традициям восточных обрядов в УГКЦ.

Сотрудничал с первым украинским журналом художественного направления не только на территории Галичины «Артистичний Вістник». Автор статей и рецензий на музыкальные темы.

Умер от воспаление лёгких. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.

Литература 
 Енциклопедія українознавства / Наукове товариство імені Шевченка. — Париж, 1955—2003.
 Історичний шематизм Львівської архієпархії (1832—1944) : у 2 т. / Дмитро Блажейовський. — Київ : КМ Академія, 2004. — ISBN 966-518-225-0.

Ссылки 
 Пам’яті о. Володимира Садовського
 Володимир Іванович Садовський

Капелланы
Священники
Камергеры
Музыкальные критики Украины
Умершие от пневмонии
Похороненные на Лычаковском кладбище
Военнопленные Первой мировой войны (Австро-Венгрия)
Выпускники Львовского университета